Ланская — фамилия, имеет мужскую форму . 

Известные носительницы:* Ланская, Александра Петровна (в замужестве Арапова; 1845—1919) — русская писательница, переводчик, мемуарист, автор очерков и романов, старшая дочь Н. Н. Пушкиной от второго брака с П. П. Ланским.
 Ланская, Валерия Александровна (род. 1987) — российская актриса театра и кино.
 Ланская, Варвара Ивановна (1794—1845) — жена Сергея Степановича Ланского.
 Ланская, Ева Евгеньевна (род. 1979) — российская писательница, автор и исполнитель баллад, специалист по истории Франции.
 
 Ланская, Елизавета Ивановна (1764—1847) — русская писательница, наставница великой княжны Александры Павловны.
 Ланская, Надежда Михайловна (? — после 1930) — российская оперная певица начала XX века.
 Ланская, Наталья Николаевна (фамилия по второму браку, урождённая Гончарова; 1812—1863) — супруга А. С. Пушкина.
 Ланская, Софья Васильевна (урожденная Энгельгардт; 1845—1883) — российский педагог.

 Алёна Ланская (род. 1985) — белорусская певица. Топонимы 
 Ланская — исторический район Санкт-Петербурга.
 Ланская — станция Октябрьской железной дороги.
 Ланская улица — улица в Приморском районе Санкт-Петербурга.